

Patronymes 
Brejnev (masculin ; en ) ou Brejneva (féminin ; en ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Léonid Brejnev (1906-1982), homme politique soviétique ;
 Doctrine Brejnev, doctrine politique soviétique ;
 Vera Brejneva (née en 1982), chanteuse, actrice et présentatrice de télévision ukrainienne ;
 Viktoria Brejneva (1908-1995), épouse de Léonid Brejnev, première dame d'URSS ;
 Vladimir Brejnev (1935-1996), joueur de hockey sur glace russe.

Patronyme russe